Sirakovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Sirakovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Mineralni Bani, 
 Sirakovo (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Borovan,